Mike Weir ist der Name folgender Personen:

* Mike Weir (Politiker) (* 1957), schottischer Politiker der Scottish National Party
 Mike Weir (* 1970), kanadischer Golfer
 Mike Weir (Schiedsrichter), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football